Bufón puede referirse a:

 Bufón, personaje cómico encargado de hacer reír a reyes y cortesanos.
 Bufón, formación kárstica costera que produce bufidos con el movimiento del oleaje.
 Bufón, un grupo de rock uruguayo